Кировский сельский совет (, ) — административно-территориальная единица в  Ленинском районе АР Крым Украины (фактически до 2014 года; ранее до 1991 года — в  составе Крымской области УССР в СССР). Население по переписи 2001 года — 1403 человека, площадь сельсовета 330 км². 

К 2014 году состоял из 3 сёл:
 Кирово
 Вулкановка
 Яркое

История 
Кировский сельский совет был образован в 1977 году (в период с 1 января по 1 июня) выделением сёл из состава Красногорского сельсовета. С 12 февраля 1991 года сельсовет в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России. Законом «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым» от 4 июня 2014 года территория административной единицы была объявлена муниципальным образованием со статусом сельского поселения.

Примечания

Литература 
 
 

Сельские советы Ленинского района (Крым)